Sancha – portugalska infantka, córka króla Alfonsa III i jego drugiej żony królowej Beatrycze Kastylijskiej
 Sancha – portugalska infantka, druga córka króla Sancha I i Dulce Berenguer.